Taggen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Taggen (kulle),

Sverige 

 Taggen, sjö, Östergötlands län, 

Robotskapade Antarktisförgreningar